Hemiclepsis myamariana — вид плоских пиявок (Glossiphoniidae).

Название 
Видовой эпитет myamariana  указывает на распространение вида на территории Мьянмы (англ. Myanmar).

Описание 
Общая длина Hemiclepsis myamariana  составляет 5—11 мм, ширина 3—5 мм. Тело листообразное, уплощённое в спинно-брюшном направлении, без сосочков. Края тела с мелкими зазубринами. Передняя часть (сегменты I—V) слабо отделена от тела, что отличает этот вид от близкородственных Hemiclepsis marginata, Hemiclepsis khankiana и ряда других.

Окраска тела светлая, беловатая, буроватая или желтоватая, иногда с неявными продольными полосами светло-коричневого цвета. Задняя присоска коричневатая, с жёлтыми пятнами по дистальному краю. Брюшная сторона светлая, однотонная, в передней трети тела может быть покрыта коричневатыми полосами.

Тело сегментированное, сегменты I—II и XXVI—XXVII состоят из 1 кольца, сегменты III и XXV состоят из двух колец, сегменты IV—XXIV — из трёх колец. Суммарно количество колец равно 72.

На переднем конце тела имеется две пары глаз, глаза передней пары несколько редуцированы, серого цвета. Передняя пара находится на границе II и III сегментов, задняя — на III сегменте.

Имеется мускулистый хобот. Желудок с 7 парами карманов (отростков), задние карманы ветвятся, образуя по 4—5 отростков. Кишечник с 4 парами коротких карманов.

Гермафродиты. Имеются семенной и яйцевой мешки. Мужское и женское половые отверстия (гонопоры) разделены 1 кольцом (мужская гонопора расположена между XI и XII сегментами, женская — на XII сегменте). Семенных мешков 6 пар. Размножение ни разу не наблюдалось.

Образ жизни 
Hemiclepsis myamariana обнаружена в реках внутри мантийных полостей двустворчатых моллюсков Lamellidens и Indonaia (семейство перловицы). Такого рода ассоциации не уникальны для этого вида — они показаны для нескольких других видов рода Hemiclepsis (Hemiclepsis kasmiana, Hemiclepsis khankiana, возможно Hemiclepsis marginata), а также родов Batracobdelloides и Placobdella.

Эктопаразит. Питается кровью рыб (показано питание на лабео, Labeo).

Доподлинно неизвестно, в каких взаимоотношениях Hemiclepsis myamariana находится с двустворчатым моллюском-хозяином. Авторы описания вида предполагают, что молодые особи могут питаться слизью и соками моллюска, однако процесс питания пока никто не наблюдал.

Распространение 
Обнаружена в бассейнах рек Иравади, Ситаун, Билин и Салуин в Мьянме.

Таксономия 
Согласно молекулярным данным, наиболее близкие виды — Hemiclepsis kasmiana и Hemiclepsis khankiana, также обладающие жизненным циклом, ассоциированным с обитанием в перловицах. Метод молекулярных часов предсказывает обособление этой группы видов в олигоцене — миоцене.

Примечания 

Животные по алфавиту
Животные, описанные в 2019 году
Плоские пиявки